Ядран — название Адриатического моря в сербском языке, встречающееся в русскоязычной литературе.
 Ядран (корабль) — корабль военно-морского флота Черногории.